Königstal heißen folgende geographischen Objekte:
 Königstal, bis 1905 Dziadowen, Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, nach 1945: Dziadowo (Pisz), untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen 
Täler:
 Königstal, ein Tal bei Cursdorf im Thüringer Schiefergebirge
 Königstal, ein Tal und archäologischer Fundplatz bei Milte im Münsterland
 Königstal, ein Tal bei Langfuhr in Danzig; heute Dolina Krolewska in Gdańsk Wrzeszcz, Polen
 Königstal (Gurgltal), bei Obergurgl, Tirol

Siehe auch:
 Königsthal
 Tal der Könige